Die Saison 2013 der Schweizer Nationalliga A im Schach fand vom 17. März bis zum 13. Oktober statt. Um den Meistertitel lieferten sich der Schachklub Réti Zürich und die SG Riehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Ende Réti Zürich für sich entschied. Der Titelverteidiger Club d’Echecs de Genève musste sich mit dem 6. Platz begnügen. Aus der Nationalliga B waren im Vorjahr der SC Bodan und Schwarz-Weiss Bern aufgestiegen. Während Bern den Klassenerhalt erreichte, musste Bodan zusammen mit dem SV Wollishofen direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2013.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 17. März, 28. April, 26. Mai, 22. und 23. Juni, 7. und 8. September sowie 12. und 13. Oktober. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Zürich ausgetragen, die vorherigen dezentral bei den beteiligten Vereinen.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Schachveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in der Schweiz